Van Tongeren is een verwijzing naar de Belgische stad Tongeren en een Nederlandse achternaam met de wortels in die stad.

Het kan verwijzen naar:

Tongeren
Martinus van Tongeren (ca. 350), een heilig verklaarde bisschop van Tongeren 
Lutgardis van Tongeren  (1182 - 1246), een Vlaams heilige en mystica

Achternaam
 Hans van Tongeren (1955-1982), een Nederlands acteur
 Hermannus van Tongeren sr. (1876-1941), een Nederlands militair officier en vrijmetselaar
 Jacoba van Tongeren (1903-1967), een Nederlands verzetsstrijdster
 Jan van Tongeren (1897-1991), een Nederlands kunstschilder
 Jelle van Tongeren (1980), een Nederlands jazzviolist en componist
 Liesbeth van Tongeren (1958), een Nederlands activist en politica
 Paul van Tongeren (polemoloog) (1942), een Nederlands politicoloog, specialisatie vredesopbouw en conflictpreventie
 Paul van Tongeren (filosoof) (1950), een Nederlands hoogleraar

Tongeren, van